Oratorio – storicamente e nella Chiesa cattolica, luogo, solitamente di piccole dimensioni, destinato al culto in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli.
Oratorio – nel significato moderno, edificio della comunità cristiana di aggregazione giovanile.

Congregazioni religiose 
Oratorio – congregazione sorta a Roma a opera di Filippo Neri alla fine del XVI secolo.
Oratorio – congregazione fondata nel 1611 a Parigi da Pierre de Bérulle.

Musica 
Oratorio – composizione musicale d'ispirazione religiosa.

Geografia 
Oratorio – comune del Guatemala nel Dipartimento di Santa Rosa.

Altri progetti